Anna Kyperská (nebo Anna z Lusignanu) (24. září 1418 Nikósie – 11. listopadu 1462 Ženeva) byla dcera krále Januse Kyperského a Šarloty Bourbonské, a členka věhlasné dynastie Lusignanů. Sňatkem s Ludvíkem Savojským byla savojskou vévodkyní.

Život 
9. srpna 1431 byla podepsána manželská smlouva mezi Annou a Amadeem, princem z Piamontu a titulárním princem z Achaey, nejstarším přeživším synem a dědicem Amadea VIII. Savojského (později se stal vzdoropapežem Felixem V.), nicméně, princ zemřel o pouhých dvacet dnů později, 29. srpna.

O pět měsíců později, 1. ledna 1432, byla podepsána druhá manželská smlouva, tentokrát mezi Annou a Ludvíkem Savojským, Amadeovým mladším bratrem a novým dědicem vévodství. Svatba se konala o dva roky později, 12. února 1434 v Chambéry. O několik měsíců později, 7. listopadu, vévoda Amadeus VIII. ponechal vládu svému synu Ludvíkovi, i když oficiálně odstoupil v jeho prospěch teprve tehdy, když byl zvolen vzdoropapežem, v roce 1440.

Annin manžel, který se zajímal více o poezii, než o své vévodství, velmi miloval svou manželku a postupně ji nechal řídit státní záležitosti. Ona, ze stesku po její vlastní zemi, organizovala mnoho hostin pro nejmocnější kyperské pány. Zapůsobila na návštěvníky zdobenými hrady, organizovala slavnosti a nabízela dary hostům, za výdaje, které způsobily hodně protestu mezi rolníky a šlechtici kraje Vaud.

Ke zmírnění některých jejích dluhů, zorganizovala Anna utkání pro jednu ze svých dcer, která byla výhodnou aliancí savojského rodu. V roce 1451, provdala svou desetiletou dceru Šarlotu za francouzského dauphina, budoucího krále Ludvíka XI.

V roce 1452 Anna koupila od Jeanne de Charny Turínské plátno, výměnou za hrad Varambon. O několik let později papež Pavel II. povolil Violantě Francouzské uložit tuto relikvii do hradu Chambéry, ze kterého zvedla věž nad sakristií jako náboženský symbol.

Potomci 
 Amadeus IX. Savojský (1. únor 1435 – 30. březen 1472), vévoda savojský
 Ludvík Kyperský (5. červen 1436 – 12. červenec 1482), hrabě ze Ženevy, král Kypru
 Marie (březen 1437 – 1. prosinec 1437).
 Jan (1437–1440).
 Markéta (duben 1439 – 9. březen 1485) ⚭
 1/ 1458 Jan IV., markýz z Montferratu
 2/ 1466 Petr II. Lucemburský, hrabě ze St. Pol, z Brienne, de Ligny, Marle, a Soissons
 Petr (2. únor 1440 – 21. říjen 1458), arcibiskup z Tarentasie.
 Janus (8. listopad 1440 – 22. prosinec 1491), hrabě z Faucigny a Ženevy ⚭ Helena Lucemburská, dcera Ludvíka Lucemburského, hraběte ze St. Pol, a Johany z Marle, hraběnky z Marle a Soissons
 Šarlota (16. listopad 1441 – 1. prosinec 1483) ⚭ francouzský král Ludvík XI. Francouzský
 Aimon (2. listopad 1442 – 30. březen 1443)
 Jakub (29. listopad 1444 – 1. červen 1445)
 Anežka (říjen 1445 – 16. březen 1509) ⚭ František Orleánský, vévodaz Longueville
 Jan Ludvík (26. únor 1447 – 4. červenec 1482), biskup ze Ženevy
 Marie (20. březen 1448 – 13. září 1475) ⚭ Ludvík Lucemburský, , hrabě ze St. Pol, Brienne, de Ligny, a Conversana, kontábl Francie
 Bona (12. srpen 1449 – 17. listopad 1503) ⚭ Galeazzo Maria Sforza, vévoda z Milána
 Jakub (12. listopad 1450 – 30. leden 1486), hrabě z Romontu, pán z Vaud
 Anna (září 1452 – 1. říjen 1452)
 František (19. srpen 1454 – 6. říjen 1490), arcibiskup z Auch a biskup ze Ženevy
 Jana (zemřela po narození v roce 1455)

Smrt 
Anna zemřela 11. listopadu 1462 v Ženevě, ve Švýcarsku ve věku 44 let.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Savojské vévodkyně
Lusignanové
Francouzské osobnosti 15. století
Francouzky 15. století
Narození v roce 1418
Narození 24. září
Narození v Nikósii
Úmrtí v roce 1462
Úmrtí 11. listopadu
Úmrtí v Ženevě
Ženy